Guijo de Ávila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guijo de Ávila (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Guijo de Ávila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar